Schloss Gießen steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss (Gießen), Hessen
 Neues Schloss (Gießen), Hessen
 Wasserschloss Gießen, Baden-Württemberg